Таггарт — фамилия.
 Таггарт, Адам (род. 1993) — австралийский футболист, нападающий клуба «Фулхэм» и сборной Австралии.
 Таггарт, Тамара (род. 1968) — канадская журналистка, телеведущая и актриса.

См. также 
 Мак-Таггарт, Джон Эллис (1866—1925) — английский философ-идеалист.